Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Łużnikach w Moskwie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2011 roku był Amerykanin Trey Hardee, który podczas czempionatu w Moskwie nie ukończył rywalizacji.

Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 najlepszy okazał się Amerykanin Ashton Eaton.

Zwycięzcą dziesięcioboju został mistrz olimpijski Ashton Eaton. Srebrny medal zdobył Niemiec Michael Schrader, a brąz Kanadyjczyk Damian Warner. W zawodach wzięło udział 33 zawodników z 34 zgłoszonych. Rywalizację ukończyło 25 lekkoatletów.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2013 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne. Każdy komitet narodowy mógł zgłosić maksymalnie trzech zawodników do startu w tej konkurencji. Jeden z nich mógł mieć spełnione minimum B, pozostali musieli wypełnić warunek A. Dodatkowo pierwszych 3 zawodników z IAAF Combined Events Challenge 2012 zostało automatycznie zakwalifikowanych do startu w tej konkurencji i są uważani jako spełnili minimum A.

Rezultaty poszczególnych konkurencji

Bieg na 100 metrów

Skok w dal

Pchnięcie kulą

Skok wzwyż

Bieg na 400 metrów

Bieg na 110 metrów przez płotki

Rzut dyskiem

Skok o tyczce

Rzut oszczepem

Bieg na 1500 metrów

Wyniki końcowe

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Dziesięciobój